Кубок Швейцарії з футболу 2018–2019 — 94-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швейцарії. Титул здобув Базель.

Календар

1/32 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2018

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 вересня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 вересня 2018

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 листопада 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 лютого 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 квітня 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швейцарії - офіційний сайт    
 Кубок Швейцарії на soccerway 

2018–2019
Швейцарія
Швейцарія
2018 у швейцарському спорті
2019 у швейцарському спорті